Miribel pode se referir a:
 Miribel (Ain)
 Miribel (Drôme)

Desambiguações de topônimos